Mélissa Gutschmidt (7 de enero de 2002) es una deportista de Suiza que compite en atletismo. Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de 2021, en la prueba de 100 m.

Referencias

Atletas de Suiza